Глініс Нанн (1960) — австралійська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка 1984 року.
 Майкл Нанн (1963) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBF та WBA.
 Семюел Нанн (1938) — політичний і державний діяч США.

 Нанн (Колорадо) — місто в США.

Див. також 
 Бар-Нанн — місто в США.